Drăgușeni ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien
 Drăgușeni (Botoșani), Gemeinde im Kreis Botoșani
 Drăgușeni (Galați), Gemeinde im Kreis Galați
 Drăgușeni (Iași), Gemeinde im Kreis Iași
 Drăgușeni (Suceava), Gemeinde im Kreis Suceava
 Drăgușeni (Satu Mare), Dorf im Kreis Satu Mare

 in der Republik Moldau
 Drăgușeni (Hîncești), Dorf im Rajon Hîncești
 Drăgușeni (Strășeni), Dorf im Rajon Strășeni